St. Pierre – miejscowość w USA, w stanie Montana;
 St. Pierre – dawna nazwa miejscowości (village) St. Peter’s w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja.